Гран-при Германии 1966 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1966 года. Автогонки прошли 7 августа 1966 года на трассе Нюрбургринг в ФРГ.

Из-за малого числа заявившихся на гонку команд Формулы-1 организаторы Гран-при приняли решение допустить к старту автомобили Формулы-2, результаты которых не включались в зачёт чемпионата мира. «Феррари» выставила на гонку третий автомобиль с устаревшим 2,4-литровым двигателем, который вёл Лудовико Скарфиотти. Ги Лижье, выступавший на частном «Купере», попал в аварию на тренировке, вылетел из своего автомобиля, сломал ногу и не принял участия в Гран-при. Обладатель поула Джим Кларк проиграл старт Джону Сёртизу, но ещё до конца первого круга их обошёл Джек Брэбем.

На первом круге столкнулись «Матра» Жаки Икса и «Брэбем» Джона Тэйлора, оба автомобиля вылетели с трассы и машина Тэйлора загорелась. Англичанина удалось извлечь из автомобиля и отправить в госпиталь, но спустя месяц он скончался от ожогов в больнице Кобленца. Джек Брэбем лидировал на протяжении всей оставшейся дистанции и завоевал четвёртую подряд победу. Дэн Герни долгое время шёл на четвёртом месте, но перебои в работе двигателя его «Игла» отбросили американца за пределы зачётной зоны.

Гонка 
В гонке также участвовали автомобили Формулы-2, их классификация производилась отдельно. Участники на автомобилях Формулы-2 выделены специальным цветом.

|}

Круги лидирования:

1-15 Джек Брэбем

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце